

Бальза — річка у Башкортостані, ліва притока Білої
 Бальза — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан